Таур () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Конрад Гинер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Тироля